Джа́рред Пол Бра́нтуэйт (; 27 июня 2002, Карлайл, Камбрия, Англия) — английский футболист, центральный защитник клуба ПСВ.

Клубная карьера 
Джарред Брантуэйт — воспитанник футбольного клуба «Карлайл Юнайтед». 16 марта 2019 года Брантуэйт впервые попал в заявку на матч Лиги 2 против клуба «Форест Грин Роверс».

19 октября 2019 года впервые вышел на поле в Лиге 2 в матче против «Плимута» (0:2). Первый гол в профессиональной карьере забил 13 ноября 2019 года в матчей Трофея Английской футбольной лиги в ворота «Моркама». Всего в первой половине сезона 2019/20 сыграл в девяти матчах Лиги 2.

13 января 2020 года перешёл в футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на два с половиной года. 21 июня 2020 года впервые попал в заявку на матч Премьер-лиги в мерсисайдском дерби против «Ливерпуля». 12 июля 2020 года впервые вышел на поле состава «Эвертона» в матче Премьер-лиги, заменив Лейтона Бейнса в перерыве матча с «Вулверхэмптоном» (0:3). Всего в сезоне 2019/20 вышел на поле а четырёх играх АПЛ.

14 января 2021 года на правах аренды до конца сезона 2020/21 перешёл в клуб «Блэкберн Роверс». В конце апреля получил травму и вернулся для восстановления в «Эвертон» за 3 тура до конца сезона в чемпионшипе. За время в «Блэкберне» принял участие в 10 играх.

17 июля 2022 года нидерландский клуб ПСВ официально объявил о подписании Брантуэйта на правах аренды на сезон 2022/23.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК ПСВ